Le terme Aulnaie peut signifier:
 L' aulnaie, une végétation de type forestier où prédomine l'aulne.

Toponymes

Rivière des Aulnaies, un affluent de la rivière du Milieu (Lanaudière), coulant dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, Québec, Canada;
Rivière des Aulnaies (la Belle Rivière), coulant dans Hébertville, dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, dans Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada;
Rivière des Aulnaies (rivière Saguenay), coulant dans Saint-Ambroise, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada;
Rivière aux Aulnaies, coulant dans Normandin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière d'Aulnage, un affluent de la rivière des Sept Îles, coulant dans Saint-Léonard-de-Portneuf et Saint-Basile (Québec), dans la MRC Portneuf,  Capitale-Nationale, Québec, Canada.

Voir aussi